Бересневка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Бересневка — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Бересневка — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

См. также